Iva moscada puede referirse a:

 el nombre común de la planta Ajuga chamaepitys; o
 el nombre común de la planta Ajuga iva.